(englisch für „altmodisch“, „alt“, „klassisch“; auch „Traubenlese“ oder „Jahrgang“) steht für:

 Vintage (Automarke), britische Automarke
 Vintage (Elektronische Musikinstrumente), alte elektronische Musikinstrumente
 Vintage (Musikinstrumentenbau), gebrauchte Musikinstrumente, die nach dem Zweiten Weltkrieg hergestellt wurden
 Vintage (Stilrichtung), Antiquitäten, Kleidung, Gebrauchsgegenstände, die alt sind oder alt und gebraucht aussehen
 einen besonders ausgezeichneten Jahrgang eines Weins, Portweins, Whiskys oder Madeiras, siehe Jahrgang (Wein)
 ein Turnierformat im Spiel „Magic: The Gathering“, siehe Turniere in Magic: The Gathering
 Vintage oder Vintage print, ein fotografischer Papierabzug, der zeitnah zur Aufnahme und  vom Fotografen selbst oder unter seiner Kontrolle angefertigt wurde, siehe Originalabzug

 als Namens- oder Wortbestandteil:
 Vintage (Винтаж), russische Popgruppe
 Vintage BASIC, ein Interpreter für die Programmiersprache BASIC
 Vintage Computer Festival Europe, Veranstaltung zum Erhalt und zur Pflege historischer Computer sowie anderer Datenverarbeitungsgeräte
 Vintage V100MRPGM Lemon Drop, eine individuelle E-Gitarre
 Vintage-Golf, eine traditionelle Variante des Golfsports, siehe Hickory-Golf
Vintage Radio, ein Schweizer Musiksender

Automobilhersteller:
 Vintage Automobile Replica, ehemaliger kanadischer Automobilhersteller
 Vintage Jag Works, US-amerikanischer Automobilhersteller
 Vintage Motor Works, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (Markenname Vintage) 
 Vintage Speedsters of California, US-amerikanischer Automobilhersteller (Markenname Vintage) 

Siehe auch: